Mana Kawabe (jap. ; * 31. Oktober 2004 in Nagoya) ist eine japanische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf antritt. Sie vertrat Japan bei den Olympischen Winterspielen 2022.

Sportliche Karriere 
Mana Kawabe begann 2009 mit dem Eiskunstlauf, inspiriert von ihrem Vorbild Mao Asada. In der Saison 2019/20 wechselte sie von den Jugend- zu den Erwachsenen-Wettbewerben. Sie gewann in dieser Saison die Goldmedaille bei den Japanischen Jugendmeisterschaften und belegte den 13. Platz bei den Japanischen Meisterschaften. 2022 gewann sie bei den Japanischen Meisterschaften die Bronzemedaille. Kawabe vertrat Japan bei den Olympischen Winterspielen 2022, wo sie den 23. Platz belegte. Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2022 erreichte sie den 12. Platz im Kurzprogramm und den 15. Platz in der Gesamtwertung.

Mana Kawabe gehört zu den wenigen Frauen, die einen erfolgreichen dreifachen Axel im internationalen Wettbewerb sprangen.

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Mana Kawabe auf den Seiten des Japanischen Eislaufverbands (japanisch)

Eiskunstläufer (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Japaner
Geboren 2004
Frau